Bulgaria a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice la prima ediție a Jocurilor moderne de la Atena cu un singur sportiv, un cetățean elvețian care trăia în Sofia. Comitetul Olimpic Bulgar a fost înființat în 1923 și a trimit o delegație oficială la Jocurile Olimpice de vară din 1924 de la Paris. De atunci și-a trimis sportivii să concureze la toate Jocurile Olimpice de vară, cu excepția edițiilor din 1932, 1948 și 1984. A luat parte la toate Jocurile Olimpice de iarnă începând din anul 1936. Codul CIO este BUL.

Medalii după olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
  Bulgaria la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Bulgariei  pe Sports Reference